Shield Tablet — планшет под управлением операционной системы Android, разработанный компанией Nvidia специально для игр. Устройство было представлено в июле 2014 года в качестве дополнения к портативной игровой консоли SHIELD Portable. Shield Tablet стал первым планшетом, в котором была использована однокристальная система Tegra K1. Продажи планшета начались 29 июля 2014 года на территории США.

История

Технические характеристики 

 SoC Nvidia Tegra K1 (4 ядра Cortex-A15 @2,2 ГГц и вспомогательное ядро-компаньон)
 GPU Nvidia GK20A @950 МГц
 RAM 2 ГБ
 Флэш-память 16 / 32 ГБ
 Операционная система Android 4.4.2 KitKat (На момент выпуска), на 2018 год - Android 7.0 Nougat
 Сенсорный дисплей на матрице IPS, 8″, 1920×1200 (283 ppi), емкостной, мультитач
 Камеры: фронтальная (5 Мп, передача видео 720p) и тыловая (5 Мп, съемка видео 1080р)
 Wi-Fi MIMO 802.11b/g/n (2,4 ГГц и 5 ГГц)
 Поддержка карт памяти microSD (до 128 ГБ)
 NFC
 Bluetooth 4.0
 Разъем 3,5 мм для наушников и микрофона, Mini-HDMI, Micro-USB с поддержкой OTG
 Литий-полимерный аккумулятор 5338 мА·ч (предположительно)
 Акселерометр
 GPS (с поддержкой A-GPS) / Глонасс
 Гироскоп
 Компас
 Габариты 221×126×9,2 мм
 Масса 390 г

Программное обеспечение 
Планшет поставлялся с образом операционной системы Android 4.4.2 KitKat, сертифицированным корпорацией Google на использование пакета приложений Google Mobile Services. Поддержку системы обеспечивает компания Nvidia, которая и проводит процесс обновления системы.

Критика в прессе 
Планшет Shield Tablet был встречен игровой прессой весьма сдержанно. Так, например, обозреватель издания GameSpot Марк Уолтон отметил, что игровые возможности в этом планшете являются лишь небольшим бонусом из-за малого количества игр, проблем с плавностью игрового процесса в графически насыщенных играх и плохой работы функции потокового вещания в онлайн-службу Twitch.tv. По мнению журналиста, без учёта этих функций SHIELD Tablet является обычным Android-планшетом с качественным дизайном, высокой производительностью и заманчивой ценой. Ричард Лидбеттер из Eurogamer в обзоре устройства отметил, что планшет является продуктом, опережающим время из-за того, что Nvidia заложила необходимую основу для создания качественных игр для Android, но на момент выпуска планшета их очень мало. Александр Побыванец из Mail.Ru указал на то, что игровые возможности SHIELD Tablet, предлагаемые Nvidia, требуют принятия большого количества компромиссов, но признал, что в качестве обычного планшета устройство является привлекательным для потребителя предложением.

Примечания

Ссылки 

Nvidia
Устройства на основе NVIDIA Tegra K1